Домашняя плита () —  плато размером около 90 м, находящееся на , на планете Марс. Координаты центра — . Неофициально названо в честь площадки в бейсболе под названием «домашняя база», из-за схожести по форме. 

Домашняя плита является слоистым скальным обнажением. Плато было тщательно изучено марсоходом «Спирит», начиная с 2006 года. «Спирит» застрял (забуксовал) в рыхлых слоях грунта на северо-восточной части плато. Это место является последним пристанищем ровера, последний сеанс связи с которым состоялся 22 марта 2010 года.

Исследование 
«Спирит» прибыл к Домашней плите 7 февраля 2006 года (744 сол — марсианские сутки) и сразу же завершил научные исследования своим манипулятором, так как по необходимости он перешёл в режим низкого потребления энергии из-за её нехватки. На 1126 сол, «Спирит» возобновил научную деятельность. «Спирит» провёл свою третью марсианскую зиму на северном крае Домашней плиты.

Происхождение 
Ученые предполагают, что Домашняя плита является следствием взрывов вулканической лавы. Плато окружено залежами базальтовой руды, которые, как полагают учёные, взрывались при контакте с водой. Гипотеза о данном «бульоне» подкрепляется высокой концентрацией хлорид-ионов в окружающих породах. Наличие наносов, скорее всего, также подтверждает эту гипотезу. 

Грунт, на 90% состоящая из чистого оксида кремния опалового цвета, был случайным образом раскопан заклинившим правым передним колесом «Спирита»; грунт находился в непосредственной близости от Домашней плиты. Данный грунт, как полагают учёные, сформировался в кислотных гидротермальных условиях, что подтверждают гипотезу о том, что Домашняя плита является следствием взрывов вулканической лавы. Вода также присутствует на плато, но в виде минеральных гидратов.
 
Начиная с 2008 года учёные считают, что это образование является примером разрушенных, древних, и исчезнувших фумаролов.

См. также 
 Список минералогических объектов на Марсе

Примечания

Ссылки 
Программа НАСА по исследованию Марса

Камни на Марсе